Del Buono – cognome italiano
Gianni Del Buono – ex atleta italiano
Giulia Del Buono – cantante italiana
Max Del Buono – conduttore radiofonico italiano
Oreste Del Buono – scrittore, giornalista, traduttore e critico letterario italiano
Pietro Del Buono – calciatore italiano